Advantage Cars Prague Open — турнир среди мужчин и женщин, который проводился на открытых грунтовых кортах с 1992 по 2015 год.
 J&T Banka Prague Open — турнир среди мужчин и женщин, который проходит на открытых грунтовых кортах с 2010 года.
 Tento Czech Open — турнир среди мужчин, который проводился на открытых грунтовых кортах с 1987 по 1999 год.